Degerfors socken kan syfta på:
Degerfors socken, Värmland
Degerfors socken, Västerbotten